Машинский — польская и русская фамилия.

Фамилия 
 Машинский, Виктор Леонидович (род. 1949) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ I и II созыва от одномандатных округов.
 Машинский, Константин Анатольевич (род. 1971) — российский предприниматель, вице-президент ООО «СИБУР».
 Машинский, Леонид Александрович (род. 1963) — российский поэт, писатель и кинорежиссер.
 Машинский, Пётр (1855—1934) — польский композитор и хормейстер.
 Машинский, Семён Иосифович (1914—1978) — советский литературовед, профессор Литературного института им. А. М. Горького.

Топоним 
 Машинский — хутор в Обливском районе Ростовской области.

См. также 
 Мошинский — список однофамильцев